În Segunda División 2009–10 vor participa următoarele echipe:

Clasament 

||rowspan=15 style="background-color:#F9F9F9;"|

Rezultate 
Echipele gazdă sunt trecute pe prima coloană din stânga a tabelului.

</div>

Fotbal în Spania
2009 în fotbal
2010 în fotbal